Coppa di Russia 2013 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa di Russia 2013 – torneo di pallavolo maschile